Los folidosáuridos (Pholidosauridae) son una familia de arcosaurios cocodrilomorfos neosuquios que vivieron desde el Aaleniense, hace 175 millones de años al Cenomaniense hace 93 millones de años, en África, Europa, Asia y Norteamérica. Los fósiles han sido encontrados en Estados Unidos, Canadá, China, Kirguistán, Níger, Malí, Argelia, Marruecos, Túnez y España. Jouve y Jalil (2020) describieron material postcraneano de un folidosáurido del Paleoceno (Daniense) de la cuenca Ouled Abdoun (Marruecos), el cual supone el registro más reciente de la familia. Los autores también reinterpretaron a un supuesto dirosáurido del Maastrichtiense, Sabinosuchus como un folidosáurido, afirmando que al menos dos linajes independientes de folidosáuridos alcanzaron el Maastrichtiense, y uno sobrevivió al evento de extinción Cretácico-Paleógeno. Antes de la publicación de este estudio, se pensaba que la familia se había extinto a finales del Turoniense en el Cretácico Superior.

Se define como el clado más inclusivo que contiene a Pholidosaurus  schaumbergensis (Meyer, 1841) pero no a Alligatorellus beaumonti (Gervais, 1871), Peirosaurus torminni (Price, 1955), Araripesuchus gomesii (Price, 1959), Notosuchus terrestris (Woodward, 1896), Crocodylus niloticus (Laurenti, 1768).

Sarcosuchus, informalmente conocido como "Super Croc" es uno de los folidosáuridos mejor conocidos. Se cree que llegó a medir más de 12 metros de largo y a pesar 8 toneladas. Durante un tiempo, Suchosaurus, un dinosaurio espinosáurido, fue considerado un folidosáurido.

Filogenia 
Se considera usualmente que los Pholidosauridae están cercanamente relacionados con los Dyrosauridae. Sin embargo, la relación entre estas dos familias no es bien comprendida. Pholidosauridae podría ser un grupo monofilético, parafilético o incluso polifilético en relación con Dyrosauridae. Por ejemplo, Fortier, Perea & Schultz (2011) encontraron que la familia es monofilética, e incluye a los linajes principales: el linaje Elosuchus–Meridiosaurus y el linaje de Pholidosaurus. El cladograma a continiuación muestra sus análisis filogenéticos, el cual está basado en una versión expandida del análisis de Pol y Gasparini (2009).

De Andrade et al. (2011) eoncontraron que los Pholidosauridae tradicionales son parafiléticos. En su análisis el "linaje Elosuchus" fue encontrado como basal con respecto al "linaje Pholidosaurus"+Dyrosauridae. Ellos usaron el nombre Elosuchidae para el linaje de Elosuchus y restringieron Pholidosauridae al género tipo. El siguiente cladograma simplificado sigue su análisis.

Referencias

Enlaces externos 

 Neosuchia en Taxon Search
 Árbol Filogenético

Crocodilomorfos del Cretácico
Neosuchia